Tidal peut faire référence à:

 Tidal Basin (Washington, D.C.)
 Rotation synchrone, voir Tidal locking
 Île accessible à marée basse, voir Tidal island
 Tidal, se dit d'un fleuve dont le flux est sujet aux marées. 
 Opération Tidal Wave, bombardement stratégique de grande envergure effectué depuis Benghazi en Libye.
 Tidal (album), album de Fiona Apple.
 Tidal (musique), service de musique en streaming.

Homonymie
Homonymie de patronyme